Фюрстенцелль () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 7719 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 79,31 км². Официальный код  —  09 2 75 122.

Население

См. также 
 Монастырь Фюрстенцелль

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии